Paranapanema – rzeka
 Paranapanema (São Paulo)

Zobacz też: Mirante do Paranapanema